Le tue mani – brano musicale del 1950, composto da Pino Spotti e Montano
 Le tue mani – canto di chiesa del 1970, composto da Marcello Giombini